Purpus ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Albert Purpus (1851–1941), deutsch-amerikanischer Pflanzensammler
 Elke Purpus (* 1961), deutsche Kunsthistorikerin
 Joseph Anton Purpus (1860–1932), deutscher Garteninspektor und Pflanzensammler